Enigmail — открытое программное обеспечение, предназначенное для ведения зашифрованной переписки и распространяемое в виде дополнения к почтовым клиентам Mozilla Thunderbird и SeaMonkey. Дополнение поддерживает шифрование, расшифровку и подпись электронных писем с использованием криптосистемы с открытым ключом PGP. Enigmail доступен для многих операционных систем, в том числе для Microsoft Windows и Unix-подобных (включая Mac OS X и Linux). Криптографические функции реализуются посредством GNU Privacy Guard. Enigmail совместим с другими почтовыми клиентами, поддерживающими шифрование по протоколам PGP/MIME и inline PGP, такими как: Microsoft Outlook с пакетом , Evolution, KMail, Claws Mail, Gnus, Mutt.

Дебютный релиз Enigmail состоялся в 2001 году. Первоначально разработкой руководил Рамалингам Сараванан (Ramalingam Saravanan). С 2003 года руководителем проекта стал Патрик Бруншвиг (Patrick Brunschwig).

Начиная в версии 2.0 Enigmail по умолчанию перешёл на режим шифрования , что вызвало критику сообщества из-за отсутствия стандартизации, поддержки другими распространёнными почтовыми программами и недостаточной документированности. Однако классический режим доступен после переключения в соответствующем пункте настроек. В новой версии был также реализован режим загрузки недоступных публичных ключей с серверов ключей WKD и шифрование заголовка письма.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт дополнения Enigmail 
 Исходный код дополнения Enigmail 
 Official Enigmail Manual 

Криптографическое программное обеспечение
PGP
Расширения Firefox
Свободное сетевое программное обеспечение